Aveyron kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aveyron (flod), Département du Tarn-et-Garonne, 
 Aveyron, departement i regionen Occitanien, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar